De Vlaamse Technische Kring is aan verschillende Vlaamse universiteiten de faculteitskring van de studenten aan de faculteit ingenieurswetenschappen.
Vlaamse Technische Kring (Gent)
Vlaamse Technische Kring (Leuven)